

События 
 Король Наварры Санчо I Наваррский совместно с королём Ордоньо II Леонским захватил Калаорру и Арнедо. В августе леоно-наваррское войско потерпело 2 поражения от мусульман.
 Изгнание датчан из Восточной Англии и Мерсии. Установление власти Уэссекса над Мерсией, Северным Уэльсом, Нортумбрией, скоттами, валлийцами Стратклайда.
 Поход Эйрика в Бьярмаланд.
 Один из военачальников Тхэбон Ван Гон убил правителя и занял его место, основав династию и государство Корё

Родились 
 Хакон Добрый Воспитанник Адальстейна (сын Харальда I).

Скончались 
 Конрад I, король Германии.

См. также

Примечания